

Patronyme
 Guillaume Parvy, (1470-1536), était un humaniste, un écrivain et un ecclésiastique français.
 Jean Parvy, (1876-1933), était un homme politique français.
 Maurice-René-Pierre Parvy (1883-1956), général français.

Homonymie
Homonymie de patronyme